Cipriano Portocarrero,  conde de Montijo, llamado hasta 1834 Cipriano de Guzmán, XVIII conde de Teba, (Madrid, 15 de septiembre de 1784-Peñaranda de Duero, 15 de marzo de 1839) fue un noble, militar y político español.

Liberal, masón y afrancesado, combatió en el bando napoleónico durante la guerra de la Independencia española y la campaña de 1814. A su regreso a España, conspiró contra el gobierno absoluto de Fernando VII y apoyó a los liberales en el Trienio de 1820 a 1823. Reconciliado con la corte, fue conde de Montijo (por muerte de su hermano Eugenio), prócer del Reino nato y senador electo.

Sus apellidos se registran con variantes. Hasta 1834 usó el de Guzmán (seguido o no de otros), y desde que en dicho año sucedió en la casa de Montijo, se apellidó Portocarrero en primer lugar. Otros apellidos, como Palafox y Zúñiga, aparecen en su titulatura después de aquellos, en diversas combinaciones. Sin embargo, como una racionalización ex post, diversas fuentes historiográficas y genealógicas le dan por primer apellido el de su padre: Palafox (o Rebolledo de Palafox).

Biografía 
Nacido en Madrid el 15 de septiembre de 1784, fue el menor de los seis hijos de María Francisca de Sales Portocarrero de Guzmán y Zúñiga, VI condesa de Montijo, y de Felipe Antonio de Palafox y Croy, su primer marido, que fue a su vez hijo menor de los marqueses de Ariza y nieto materno del duque de Havré.

Su padre fue un destacado militar que hizo las campañas de Alemania a las órdenes del mariscal Broglie. Obtuvo el empleo de teniente general por nombramiento de Carlos IV.

Su madre, condesa de Montijo, grande de España y poseedora de otros títulos nobiliarios, fue una culta mecenas cuyo salón literario de Madrid congregaba a lo más granado de la Ilustración española. En 1805, ya viuda, fue desterrada de la corte por orden de Godoy acusada de jansenismo, por haber traducido en su juventud una obra religiosa de Nicolas Letourneux, sospechado de esta herejía. En esta situación, murió en Logroño en 1808.

A raíz de la muerte de su madre, sucedió en la casa el hijo primogénito, Eugenio. Mientras que Cipriano, que ya usaba el apellido de Guzmán, recibió como segundogénito el título de conde de Teba. Veinticinco años después, al fallecer Eugenio sin descendencia, Cipriano heredaría todos sus títulos y la fortuna familiar, tomando desde entonces en primer lugar el apellido Portocarrero.

Estudió en la Academia de Artillería e ingresó al Ejército como oficial del ese cuerpo, siendo nombrado subteniente en 1805 y ascendido a teniente coronel en 1807, con ocasión de la proclamación tumultaria de Fernando VII en Sevilla.

El conde de Teba era desde muy joven un ferviente admirador de Napoleón y un afrancesado convencido. A raíz de las abdicaciones de Bayona, que entregaron el trono español a los Bonaparte, apoyó decididamente al nuevo rey, José I, y al estallar la guerra de Independencia combatió junto a los franceses. En la batalla de Salamanca sufrió heridas que le hicieron perder el ojo derecho y la movilidad de una pierna. En 1813 acompañó al destierro a José Bonaparte, y en Francia se incorporó al Ejército Imperial con el rango de coronel. En 1814, con motivo de una acción distinguida en campaña, el mismo Napoleón le condecoró en el campo de batalla con la Legión de Honor. En la defensa de París, le fue confiado el trazado de las fortificaciones de la capital y, al frente de los alumnos de la École Polytechnique, defendió la posición del reducto de los Buttes de St. Chaumont, desde donde se dice dirigió los últimos fuegos de artillería en la defensa de Francia. Producida la restauración de los Borbones, fue enviado a prisión por un tiempo y después vivió en París bajo estrecha vigilancia policial.

En 1817 pudo regresar a España gracias a un indulto de Fernando VII. Se le consintió residir en Málaga, siempre bajo sospecha por sus opiniones liberales e intrigas políticas. En esta ciudad se casó ese mismo año con la hija del cónsul estadounidense, María Manuela KirkPatrick y de Grevignée, con quien tuvo dos hijas: Francisca de Sales y Eugenia. En 1820, se adhirió a la revolución de Riego y presidió la Confederación Patriótica en Málaga durante el tiempo que duró el Trienio. Aplastado el gobierno liberal en 1823, fue enviado a prisión y luego puesto bajo arresto domiciliario en Santiago de Compostela. Después se instaló en Granada, donde nacieron sus dos hijas.

Hacia 1830, se descubrió que el conde de Teba estaba implicado en una conspiración liberal contra Fernando VII, y fue encarcelado por breve tiempo y después confinado en Granada bajo vigilancia policial. A raíz de ello, su mujer se trasladó con las niñas a París, para completar la educación de estas.

En 1834, su díscolo hermano fallecía enfermo mental y Cipriano heredaba los títulos y fortuna de los Montijo. Sin embargo, una epidemia de cólera y el estallido de la Guerra Civil obligó a su familia a regresar a París mientras él permanecía en la capital para ocupar el puesto de prócer del Reino en sucesión de su hermano. Fue senador electo por Badajoz entre 1837 y 1838.

Falleció el 15 de marzo de 1839 en su palacio de Peñaranda de Duero. Sus restos fueron sepultados en la colegiata de Santa Ana de dicha villa, con el siguiente epitafio: «Detrás de esta lápida está el corazón del Excmo. Sr. Don Cipriano Portocarrero y Palafox, Conde de Montijo y de Miranda, Duque de Peñaranda & & Cuatro veces grande de España de 1.ª clase, falleció en 15 de Marzo de 1839: R.I.P.»

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio el 15 de diciembre de 1817 con María Manuela Kirkpatrick de Closeburn y de Grévignée, de quien tuvo tres hijos:
 Francisco de Sales Portocarrero Palafox y Kirkpatrick, que falleció niño.
 María Francisca de Sales Portocarrero Palafox y Kirkpatrick, IX condesa de Montijo, (Paca Alba, 1825-1860) que casó con Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia, duque de Alba.
 María Eugenia de Guzmán, condesa de Teba, (Eugenia de Montijo, 1826-1920) que fue emperatriz de los franceses por su matrimonio con Napoleón III.

Títulos, tratamientos y distinciones

Tratamientos 
 1784-1808: Don Cipriano de Guzmán Palafox y Portocarrero
 1808-1834: Excelentísimo señor Conde de Teba
 1834-1839: Excelentísimo señor Conde de Montijo y de Miranda

Títulos nobiliarios 
 VIII conde de Montijo. con grandeza de España
 XVII conde de Miranda de Castañar. con grandeza inmemorial
 XIII Duque de Peñaranda de Duero. con grandeza de primera clase
 XI conde de Baños. con grandeza
 XIV marqués de La Bañeza.
 XIII Marqués de Valdunquillo.
 XIV Marqués de Mirallo.
 XVII marqués de Moya.
 XVI marqués de Villanueva del Fresno.
marqués de Barcarrota.
 VIII marqués de Osera.
 VII marqués de Castañeda.
 X conde de Mora.
 XII conde de Casarrubios del Monte.
 IX conde de Santa Cruz de la Sierra.
 XIX conde de San Esteban de Gormaz
 XII marqués de la Algaba.
 IX marqués de Valderrábano
 VII conde de Fuentidueña.
 VIII conde de Ablitas.
 VIII vizconde de la Calzada.
XVII vizconde de los Palacios de la Valduerna.
 XXV Señor de Moguer.

Distinciones 
 Caballero de justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén.
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III
 Caballero de la Legión de Honor (Francia). (1814)
 Gentilhombre de cámara (1812)

Costados

Referencias 

Militares de España del siglo XIX
Políticos de España del siglo XIX
Militares de la guerra de la Independencia española
Masones de España
Liberalismo en España
Condes de San Esteban de Gormaz
Señorío de Moguer
Senadores de España del reinado de Isabel II
Próceres del Reino natos de la legislatura 1834-1835
Próceres del Reino natos de la legislatura 1835-1836
Próceres del Reino natos de la legislatura 1836
Gentileshombres de Cámara del Rey de España
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de justicia de la Orden de Malta
Nacidos en Madrid
Afrancesados